Gauliga Donau-Alpenland (1941/1942)
 Gauliga Donau-Alpenland (1942/1943)
 Gauliga Donau-Alpenland (1943/1944)
 Gauliga Donau-Alpenland (1944/1945)